Stopfenreuth heißen folgende geographischen Objekte: 

 Stopfenreuth (Moosthenning), Ortsteil der Gemeinde Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Stopfenreuth (Gemeinde Engelhartstetten), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Engelhartstetten, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich